Plaats in Indonesië
 Cikarang (stad), hoofdstad van het regentschap Bekasi in de provincie West-Java
 Cikarang (Cidolog), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Cikarang (Cilamaya Wetan), een plaats in het regentschap Karawang in de provincie West-Java
 Cikarang (Cisewu), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Cikarang (Jampang Kulon), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
Station in Indonesië
 Station Cikarang, een station in het regentschap Bekasi in de provincie West-Java